Vik pode representar:

Vik (Suécia), comuna também chamada de Wijk
Vik (Noruega), comuna 
Vík í Mýrdal, aldeia

Desambiguações de topônimos